Abierto Mexicano TELCEL 2011 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2011 (mężczyźni)